Irina-Camelia Begu era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Il titolo di campionessa l'ha vinto Alexandra Dulgheru che ha battuto in finale Mandy Minella 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie

 Marina Eraković (secondo turno)
 Alexandra Dulgheru (campionessa)
 Mathilde Johansson (primo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (semifinale)

  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
  Eva Birnerová (secondo turno)
  Aleksandra Panova (quarti di finale)
  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Copa Bionaire 2012